San Luis Potosí steht für:

 San Luis Potosí (Bundesstaat), Bundesstaat Mexikos
 San Luis Potosí (Stadt), Stadt in San Luis Potosí
 Municipio San Luis Potosí, Municipio in San Luis Potosí
 San Luis Potosí (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Ejido San Luis Potosí, Ort in Baja California, Mexiko